Grangé ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Grangé (1810–1887), französischer Librettist, Dramatiker und Chansonnier
 Jean-Christophe Grangé (* 1961), französischer Schriftsteller